Гран-при Хассана II 2009 — 23-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в марокканском городе Касабланка и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2009 году турнир прошёл с 6 по 12 апреля. Соревнование начинало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Жиль Симон
 в парном разряде —  Альберт Монтаньес и  Сантьяго Вентура

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Игорь Андреев (№ 21 в мире на тот момент). Россиянин с трудом добрался до полуфинала, где уступил будущему чемпиону Хуану Карлосу Ферреро. Соперником испанца по титульному матчу стал пятый номер посева: француз Флоран Серра, добравшийся до титульного матча на подобном уровне впервые с января 2006 года. Ферреро же прервал ещё большую серию без титулов на подобном уровне — до турнира в Касабланке он последний раз побеждал на подобном уровне осенью 2003 года и с тех пор успел проиграть шесть финалов.

Парный приз выиграл первый альянс посева: Лукаш Кубот и Оливер Марах, в третьем совместном финале оформившие первый титул. В решающем матче они обыграли второй дуэт соревнований — пару Симон Аспелин / Пол Хенли, впервые с момента начала сотрудничества добравшегося до титульного матча на подобном уровне.

Прошлогодние чемпионы не слишком проявили себя на соревновании-2009: Жиль Симон не защищал свой одиночный титул, а Сантьяго Вентура и Альберт Монтаньес хоть и заявились в парный турнир, но уступили уже в четвертьфинале, правда их соперники, в итоге, взяли титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Хуан Карлос Ферреро обыграл  Флорана Серра со счётом 6-4, 7-5.
 Ферреро выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Серра с третьей попытки уступает финал в рамках основного тура ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Парный турнир 
  Лукаш Кубот /  Оливер Марах обыграли  Симона Аспелина /  Пола Хенли со счётом 7-6(4), 3-6, [10-6].
 Кубот выигрывает свой дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Марах выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Гран-при Хассана II
 Мировой тур ATP 2009
 Мировой тур ATP 250
 Гран-при Лаллы Мерьем 2009

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Марокко
Теннис
Апрель 2009 года
2009